ESCM est un sigle qui sert à désigner : 

 L'École supérieure de chimie de Marseille ;
 Le référentiel eSourcing Capability Model ;
 Le deuxième album de Brian Wayne Transeau ;